Maleček ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Maleček (1909–1964), tschechoslowakischer Tischtennisspieler
 Josef Maleček (1903–1982), tschechoslowakischer Eishockeyspieler